El topónimo Lakeview puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Lakeview, un pueblo en el estado de Alabama.
 Lakeview, una ciudad en el estado de Arkansas.
 Lakeview, un lugar designado por el censo en el estado de California.
 Lakeview, un municipio en el estado de Dakota del Norte.
 Lakeview, un lugar designado por el censo en el estado de Georgia.
 Lakeview, un lugar designado por el censo en el estado de Luisiana.
 Lakeview, una villa en el estado de Míchigan.
 Lakeview, un municipio en el estado de Minnesota.
 Lakeview, un lugar designado por el censo en el estado de Nebraska.
 Lakeview, un lugar designado por el censo en el estado de Nueva York.
 Lakeview, una villa en el estado de Ohio.
 Lakeview, una ciudad en el estado de Oregón.
 Lakeview, un pueblo en el estado de Texas.
 Lakeview, un lugar designado por el censo en el estado de Washington.